Ectoplasma (celbiologie), het buitenste laagje van een cel.
Ectoplasma (paranormaal), een bovennatuurlijke substantie.